Le sigle SSMI désigne notamment :
 Le Service de sécurité du ministère de l'Intérieur, intégré depuis 2013 au Service de la protection, qui a pour mission la protection des bâtiments de l'hôtel de Beauvau et de l'administration centrale de la Police nationale, dont le contrôle des accès. De plus, il assure la livraison des plis confidentiels, la garde d'honneur du ministère ainsi que la surveillance des personnes placées en garde à vue aux sièges des directions et services centraux de la police.